św. Aleksander (I w.) – postać biblijna, męczennik
 św. Aleksander I (zm. ok. 116) – papież, święty katolicki i prawosławny
 św. Aleksander (ok. 250-ok. 326) – biskup Aleksandrii, święty katolicki i prawosławny,
 św. Aleksander z Bergamo (III/IV w.) – męczennik i święty katolicki
 św. Aleksander z Fiesole (IX w.) – biskup Fiesole, męczennik i święty katolicki 
 św. Aleksander Newski (1220-1263) – książę Nowogrodu Wielkiego, święty prawosławny
 św. Aleksander Świrski (1448-1533) – święty mnich prawosławny
 św. Aleksander Sauli (1534-1592) – włoski barnabita, biskup Alérii i Pawii, święty katolicki
 św. Aleksander Briant (1556-1581) – angielski jezuita, męczennik i święty katolicki

Zobacz też:
 Błogosławiony Aleksander